Venango Township, un township du comté de Butler.
 Venango Township, un township du comté de Crawford.
 Venango Township, un township du comté d'Erie.

Homonymie de townships